Holtville – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Elmore
 Holtville – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Imperial